Botwe ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Botwe (* 1958), ghanaischer Politiker, Minister für Information
 Evelyn Botwe (* 1988), ghanaische Badmintonspielerin